Isole di Lopatkin – isole della Russia, nel mare di Barents
 Uljana Lopatkina – ballerina ucraina